Monterrey hace referencia a varios artículos en la Wikipedia:

Lugares 
 Monterrey, municipio en Casanare, Colombia.
 Monterrey, municipio de Galicia, España.

En México
 Monterrey, ciudad en Nuevo León
 Monterrey, ejido y núcleo de población del mismo, del valle de Mexicali, México. 

En California, Estados Unidos
 Condado de Monterrey
 Monterrey, ciudad.
 Bahía de Monterrey

En Costa Rica
 Monterrey de Aserrí, distrito del cantón de Aserrí en la provincia de San José de Costa Rica.
 Monterrey de San Carlos, distrito del cantón de San Carlos en la provincia de Alajuela de Costa Rica.

Además 
 Monterrey, marca chilena de café.
 Club de Fútbol Monterrey, equipo de fútbol de México.
 Castillo de Monterrey en Monterrey (España).
 Palacio de Monterrey, Salamanca, uno de los más conocidos exponentes del plateresco español.